Чирка-Баїр — гора в Криму.
 Чирка-Каяси — гора в Криму.
 Чирка — те саме, що чирянка.
 Чирко